Les championnats d'Europe des régions de karaté 2006, quatrième édition des championnats d'Europe des régions de karaté, ont eu lieu le  à Paris, en France.

2006
Karaté régions
Karaté régions 2006
Europe régions 2006
Europe régions
Sport en France en 2006
Sport en juin 2006